Toponímia:
Volcans:
Puig de la Roureda (Santa Pau): volcà del municipi de Santa Pau (Vallès Oriental), conegut com a Volcà del Puig de la Costa
Muntanyes:
Puig de la Roureda (Espolla): muntanya situada als municipis d'Espolla i la Jonquera (Alt Empordà)
Puig de la Roureda (Fontanals de Cerdanya): muntanya situada al municipi de Fontanals de Cerdanya (Cerdanya)